Esquerda Galega, partit nacionalista gallec d'esquerres
 EG (revista), revista neerlandesa d'escacs
 Ender's Game (El joc de l'Ender en català), novel·la de ciència-ficció d'Orson Scott Card